Robert "Robbie" Brady (ur. 14 stycznia 1992 w Dublinie) - irlandzki piłkarz grający na pozycji skrzydłowego w klubie A.F.C. Bournemouth.

Kariera klubowa 
Robbie Brady podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt w 2010 roku. 19 lipca 2011 roku został wypożyczony do końca sezonu 2011/2012 do Hull City.

Statystyki

Kariera reprezentacyjna 
Robbie Brady grał w większości młodzieżowych reprezentacjach Irlandii, począwszy od U-17, aż do U-21, w której występuje do dzisiaj. Znacznie przyczynił się do jej awansu na Mistrzostwa Europy U-21 w 2013 roku.

W 2016 roku znalazł się w kadrze Irlandii na Mistrzostwa Europy. W meczu przeciwko reprezentacji Włoch strzelił zwycięską bramkę dla swojej drużyny.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1992
Reprezentanci Irlandii w piłce nożnej
Piłkarze Manchesteru United
Piłkarze Hull City A.F.C.
Piłkarze Norwich City F.C.
Piłkarze Burnley F.C.
Piłkarze A.F.C. Bournemouth
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Ludzie urodzeni w Dublinie